Видок:
 Видок — термин древнерусского судебного права.
 Видок, Франсуа Эжен (1775—1857) — один из первых частных детективов.
 «Видок» — фильм 2001 года о Франсуа Эжене Видоке.

См. также 
 Видок: Охотник на призраков